Muser steht für:
 ein Gerät zum Zerkleinern

Muser ist der Familienname folgender Personen:
 Ivo Muser (* 1962), Bischof der Diözese Bozen-Brixen
 Martin Muser (* 1965), deutscher Schriftsteller, Drehbuchautor, Dramaturg und Dozent
 Oskar Muser (1850–1935), deutscher Jurist und Politiker
 Wolf Muser (* 1950), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Müser (Mueser, Müeser)
 Musser
 Mauser
 Maußer (Mausser)
 Mooser, Moser